În fonetică, consoana sonantă retroflexă este un sunet care apare în foarte multe limbi vorbite.

Consoana  este sonoră și nu are o pereche surdă.

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Sonantă retroflexă, Consoană